200-й километр — остановочный пункт / пассажирская платформа Юго-Восточной железной дороги. Находится на электрифицированной линии Грязи — Елец между станциями Елец и Извалы. Расположен на восточной границе Ельца. Назван по расстоянию от Орла.

Описание 

Остановочный пункт состоит из двух низких боковых слегка искривлённых пассажирских посадочных платформ. Платформы разнесены на расстояние около 4 метров друг от друга. Платформа «на Елец» — северная, «на Грязи-Воронежские» — южная. Обслуживает пригородные электропоезда маршрута Елец — Грязи-Воронежские (по состоянию на 2016 год — 1 пара в сутки).

Окрестности 
Железнодорожные линии Елец — Грязи и Елец — Валуйки, отходя от восточной горловины станции Елец, прежде чем линия Елец — Валуйки повернёт на юг, около четырёх километров следуют параллельно друг другу в восточном направлении. При этом линия Елец — Грязи делает петлю, сначала удаляясь от линии Елец — Валуйки на север, а затем вновь приближаясь к ней на минимальное расстояние. Остановочный пункт 200-й километр расположен у восточной оконечности петли, на расстоянии около 100 метров от точки, где линии Елец — Грязи и Елец — Валуйки максимально приближаются друг к другу. На линии Елец — Валуйки вблизи этого места остановочный пункт 428 км.

В прошлом северный и восточный фрагменты петли были частью построенного во время Великой Отечественной войны железнодорожного обхода станции Елец «Октябрёнок», позволявшего поездам, следовавшим между станциями Лев Толстой, Липецк и Грязи не заходить на станцию Елец. В дальнейшем этот обход был соединён дополнительным путём с восточной горловиной станции Елец, после чего поезда из Ельца в сторону Грязей стали следовать по петле, поезда же из Ельца в сторону Валуек продолжили следовать по ранее единому для линий Елец — Грязи и Елец — Валуйки участку пути.

Замкнутая территория, между линиями Елец — Грязи и Елец — Валуйки входит в состав города Ельца как отдельный микрорайон «посёлок Железнодорожный». В восточной части данной замкнутой территории, непосредственно возле остановочного пункта 200 км, расположено садоводческое товарищество «Электрохимик». На расстоянии около 10 метров к северу от платформы «на Елец» остановочного пункта находится железнодорожный переезд на автомобильной дороге, связывающей посёлок Железнодорожный с остальной частью Ельца.

К югу от остановочного пункта 200 км за линией Елец — Валуйки расположены садоводческие товарищества «Локомотив», «Дружба», «Дачник» и посёлок Солидарность. Товарищества «Локомотив», «Дружба», «Дачник» находятся на территории Ельца, посёлок Солидарность — на территории Елецкого района.

Расписание электропоездов

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 200 км на osm.sbin.ru

Остановочные пункты Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Транспорт Ельца
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области